Ubbink ist der Familienname folgender Personen:

Desley Ubbink (* 1993), niederländischer Fußballspieler
Gerard Ubbink (1900–1989), niederländischer Pfarrer und Schriftsteller

Siehe auch:
Ubbink-Syntec, ehemaliges niederländisches Radsportteam